Ганс Вильге́льм А́уэр (; , Веденсвиль — , Констанц) — швейцарско-австрийский .

Известенен как автор Федерального дворца в Берне, место заседания главных руководящих органов страны — Федерального собрания и Федерального совета.

См. также 
 Федеральный дворец

Примечания 

Почётные доктора Базельского университета